Milamores puede referirse a:

 El nombre común de la planta Centranthus calcitrapae.
 El nombre común de la planta Centranthus ruber.